Mužská čtyřhra Sofia Open 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Armeec arény nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Jürgen Melzer, jehož členové nestartovali společně. Mektić se rozhodl do turnaje nezasáhnout a spoluhráčem Melzera se stal Édouard Roger-Vasselin.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Britů Jamie Murray a Neal Skupski, který se měl ve finále střetnout s rakousko-francouzskou dvojicí Jürgen Melzer a Édouard Roger-Vasselin. Ta však byla nucena po semifinále odstoupit pro poranění Melzerova ramena. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Murray vybojoval dvacátý čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Skupského to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (finále, odstoupili)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (vítězové)
  Max Purcell /  Luke Saville (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP Tour 2020